Артём Дмитриевич Шеховцов (род.10 января 1990) — хоккеист с мячом, нападающий ХК «Мурман» (Мурманск).

Биография 

Воспитанник архангельского хоккея.
Играл в командах: Водник-2 (2006-2009, 2011-2014, 2021), Водник (2009-2014, 2018-2021), Зоркий (2014), Волга (2014-2015), Динамо-Казань (2015-2016), Камппарит (Финляндия) (2016-2018), Мурман (2021-н.вр.).  

Дебютировал в высшем дивизионе 25 декабря 2008 года в выездной игре с командой Динамо (Москва) (8:20).  

В розыгрышах Кубка мира (2019) - 3 матча, 0 мячей.  
В розыгрышах Кубок чемпионов (2014) - 2 матча, 0 мячей.  
В розыгрышах Кубок ЭксТе (2018, 2019) - 9 матчей, 3 мяча.  

1-ый мяч забил во 2 игре 28 января 2009 года, в домашнем матче с командой Старт (8:4), на 31 минуте с передачи Александра Гаврилова.  
50-ый мяч забил в 148 игре 11 ноября 2015 года, в домашнем матче с командой СКА-Нефтяник (4:7), на 71 минуте с передачи Александра Гаврилова.  
100-ый мяч забросил в 247 игре 20 февраля 2021 года, в домашней игре с командой Сибсельмаш (9:2), на 25 минуте с передачи Александра Легошина.

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Бронзовый призёр чемпионата России - 2019/20. 
 Финалист кубка России - 2019. 
 В составе “Водник”-2 выиграл турнир среди молодежных команд - 2012. 

 клубные (международные):

 Серебряный призёр чемпионата Финляндии - 2017/18. 
 Победитель международного турнира «ExTe Cupen» - 2018, 2019. 
 Бронзовый призёр кубка Чемпионов - 2014. 
 Финалист Kosa Euro cup - 2010.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

На начало сезона 2022/23 забивал мячи в ворота 16 / 10 команд 

  Чемпионат России                 Кубок России
  1.Старт             = 19 мячей   1,Ак Барс-Динамо      = 6
  2.Уральский трубник = 15         2-4.Старт             = 5
  3.Сибсельмаш        = 13         2-4.Динамо М          = 5
  4.Волга             = 11         2-4.Родина            = 5
  5.Байкал-Энергия    = 10         5.Волга               = 4
  6.СКА-Нефтяник      =  8         6.Мурман              = 3
  7-8.Родина          =  7         7-9.Уральский трубник = 2
  7-8.Енисей          =  7         7-9.Енисей            = 2
  9-10.Строитель      =  6         7-9.Строитель С       = 2
  9-10.Ак Барс-Динамо =  6        10.Водник              = 1
 11-12.Динамо М       =  5
 11-12.Кузбасс        =  5
 13-14.Зоркий         =  4
 13-14.Мурман         =  4
 15.Водник            =  2
 16.Саяны             =  1

На начало сезона 2022/23 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал  в 79 играх 
по 2 мяча забивал  в  14 играх 
по 3 мяча забивал  в 4 играх 
по 4 мяча забивал  в  1 игре 

Свои 123 мяча забросил в 98 играх, в 179 играх мячей не забивал. 
  
 Кубок России

по 1 мячу забивал  в 18 играх 
по 2 мяча забивал  в  7 играх 
по 3 мяча забивал  в 1 игре 

Свои 35 мячей забросил в 26 играх, в 38 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Шеховцов на сайте ФХМР
 Шеховцов на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Камппарит»
 Игроки КХМ «Мурман»